26-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 17—19 июня 2005 года на стадионе «Луиджи Ридольфи» во Флоренции, Италия. Турнир во второй раз состоялся в этом тосканском городе (впервые — двумя годами ранее) и в четвёртый раз — на территории Италии. На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 легкоатлетических дисциплинах.

В те же сроки в шведском Евле и португальской Лейрии состоялись соревнования в Первой лиге, в эстонском Таллине и турецком Стамбуле — во Второй лиге.

Кристина Аррон из Франции выиграла бег на 100 и 200 метров, эти индивидуальные победы стали для неё пятой и шестой в рамках Кубков Европы.

Четвёртый год подряд победу в тройном прыжке одержала россиянка Анна Пятых, показавшая результат 14,72 м.

Суперлига

Командное первенство 
Мужская сборная Германии защитила звание победителя Кубка Европы, женская команда России выиграла трофей в девятый раз подряд.

В следующем розыгрыше должны были принять участие девять команд, в связи с чем произошли изменения в схеме обмена командами между лигами. У мужчин хозяева Кубка—2006 испанцы стали шестыми, поэтому в Первую лигу выбыла только команда Чехии. Среди женщин Испания не смогла отобраться по спортивному принципу, поэтому дивизионом ниже отправились две сборные, Италия и Греция.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 18—19 июня в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в шведском Евле, группы B — в португальской Лейрии. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Финляндия и Украина у мужчин и Швеция, Великобритания и Испания (как страна-хозяйка Кубка Европы 2006 года) у женщин. Вылетели во Вторую лигу Ирландия, Сербия и Черногория и Словакия у мужчин и Сербия и Черногория, Норвегия и Хорватия у женщин.

Группа A (Евле)

Группа B (Лейрия)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 18—19 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в эстонском Таллине, группы B — в турецком Стамбуле. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Норвегия, Австрия, Белоруссия и Турция у мужчин и Литва, Латвия, Турция и Швейцария у женщин.

Группа A (Таллин)

Группа B (Стамбул)

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2005 года
Спорт в Италии в 2005 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Международные спортивные соревнования во Флоренции
Чемпионаты Европы в Италии
Чемпионаты Европы в 2005 году